Пам'ятники Сєвєродонецької міськради — об'єкти монументального мистецтва, встановлені у різні роки, що розташовані на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Борівське

Боброве

Воєводівка

Воронове

Метьолкіне

Сиротине

Див. також 
 Пам'ятники Сєвєродонецька

Джерела 
 Памятники и архитектура Северодонецка. Региональная информационно-аналитическая Интернет-газета «Мой город»

Пам'ятники Сєвєродонецька